Japans rugbyteam (mannen), het rugbyteam van Japan voor mannen.
Japans rugbyteam (vrouwen), het rugbyteam van Japan voor vrouwen.
Japans rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
Japans rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant